Złoty Kask (ros. Золотой шлем) – nagroda przyznawana corocznie łącznie trzem zawodnikom w rosyjskich rozgrywkach hokeja na lodzie KHL.

Trofeum otrzymuje każdorazowo sześciu zawodnikom wybranym do składu gwiazd sezonu, zgodnie z pozycjami na lodzie: jeden bramkarz, dwóch obrońców i trzech napastników.

Wyróżnienie ustanowiły w 1997 roku Federacja Hokeja Rosji (FHR) i Profesjonalna Hokejowa Liga (PHL). Wyboru dokonują trenerzy drużyn ligowych - każdy z nich wskazuje według własnego uznania najlepszych zawodników na każdej pozycji. W sezonie 2006/2007 wyjątkowo wybrano po jednym graczu na pozycji.

Jest przyznawana od sezonu 1996/1997 najwyższych rozgrywek hokejowych na terenie obecnej Rosji. Od tego czasu obejmuje sezony:
 Superliga rosyjska w hokeju na lodzie (1996-2008)
 Kontinientalnaja Chokkiejnaja Liga (od 2008)

Nagrodzeni

Bibliografia 
 

Trofea i nagrody KHL